Alveusdectes — вимерлий рід чотириногих діадектидів (представлений типовим видом Alveusdectes fenestralis) з пізньої пермі Китаю. Як і інші діадектиди, це була велика наземна травоїдна тварина, здатна харчуватися міцним волокнистим рослинним матеріалом. Він був описаний у 2015 році на основі однієї частини черепа та нижньої щелепи, знайдених у формації Shangshihezi поблизу міста Цзіюань у провінції Хенань. Цей череп був знайдений у шарі формації Shangshihezi, який датується приблизно 256 мільйонами років тому і містить останки багатьох інших наземних чотириногих, включаючи парейазаврів, хроніозухій і терапсид. Альвеусдект є наймолодшим відомим діадектидом за 16 мільйонів років, а також єдиним відомим діадектидом в Азії. Ймовірно, це пізній родовід діадектид, що поширювався на схід із західної Лавразії (сучасні Північна Америка та Європа) до північного Китаю. Діадектиди взагалі відсутні у східній Лавразії, що може відображати їх низьку різноманітність на той час. Діадектиди вперше з’явилися в пізньому карбоні і були першими тваринами, які коли-небудь зайняли нішу травоїдних з великим тілом, що дозволило їм зазнати еволюційного випромінювання в ранній пермі. До пізньої пермі багато інших груп чотириногих увійшли в цю нішу, і посилення конкуренції серед травоїдних, ймовірно, призвело до остаточного вимирання діадектидів. Можливо, Alveusdectes міг зберегтися, тому що фауна Північного Китаю, здається, була ізольована від інших лавразійських фаун протягом пізньої пермі, що означає, що менше травоїдних конкурували за той самий екологічний простір.

Alveusdectes відрізняється від інших діадектидів тим, що має пару великих отворів на задній частині черепа, які називаються підочноямковими фенестрами, які могли б бути точками прикріплення для великих м'язів щелепи. Інші визначальні особливості включають великий четвертий зуб у зубній кістці нижньої щелепи та подовжене отвір Меккеля, розташоване біля задньої частини щелепи. Лю та Бевер (2015) включили Alveusdectes у філогенетичний аналіз діадектид і виявили, що він найбільш тісно пов’язаний з Desmatodon, Diadectes і Diasparactus. Оскільки Десматодон жив приблизно 302 мільйони років тому, гілка, що веде до Alveusdectes, повинна була бути ізольованою від інших діадектидів щонайменше на 46 мільйонів років, утворюючи довгий привидний родовід діадектидів, що тягнеться до пізнього карбону, про який невідомо скам’янілостей. Нижче наведено кладограму від Liu and Bever (2015), яка показує ці взаємозв’язки:

Примітки 

Чотириногі